USS Albacore (United States Ship «Albacore») — имя, которое носили три корабля, входившие в разное время в ВМС США. Название «Альбакор» означает рыбу, разновидность тунца.

 USS Albacore (SP-751) — патрульный корабль времён Второй мировой войны
 USS Albacore (SS-218) — подводная лодка типа «Гато» времён Второй мировой войны
 USS Albacore (AGSS-569) — экспериментальная подводная лодка с революционными обводами корпуса. Стала важным этапом развития мирового подводного кораблестроения.